Brodowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Helmine von Brodowicz, deutsche Sängerin
 Józef Maciej Brodowicz (1790–1885), polnischer Arzt und Hochschullehrer
 Thomas Brodowicz, österreichischer Mediziner und Hochschullehrer